Den Namen Bürgerhospital tragen oder trugen
 ein Krankenhaus in Frankfurt am Main, siehe Bürgerhospital (Frankfurt am Main)
 ein ehemaliges Krankenhaus in Koblenz, siehe Bürgerhospital Koblenz
 ein Krankenhaus in Stuttgart, siehe Klinikum Stuttgart und Bürgerhospital (Stuttgart)
 ein ehemaliges Krankenhaus in Mannheim, siehe Spitalkirche (Mannheim)
 das heutige Clara-Zetkin-Heim in Dresden
 im 19. Jahrhundert das heutige Stadtarchiv Saarbrücken und im 20. Jahrhundert das frühere Krankenhaus auf dem Reppersberg in Saarbrücken, aus dem das Klinikum Saarbrücken hervorging.

Siehe auch:
 Bürgerspital